Spaltkeil bezeichnet

 Spaltkeil (Werkzeug), Werkzeug zur Bearbeitung von Holz oder Stein
 Spaltkeil (Kreissäge), Schutzeinrichtung an Kreissägemaschinen 
 Spaltkeil (Lawine), Lawinenschutz für Gebäude